Атовакуон — химическое соединение, относящееся к классу нафтохинонов. Представляет собой гидрокси-1,4-нафтохинон, аналог убихинона, с антипневмоцистной активностью. В США изготавливается в жидкой форме, как пероральная суспензия, под торговым названием Мерпон.

Синтез 
Синтез атовакуона начинается с реакции ацилирования по Фриделю-Крафтса хлорбензола с помощью ацетилхлорида в присутствии циклогексена. Полученный хлорфенилциклогексилметилкетон окисляется бромом в присутствии щёлочи до циклогексанкарбоновой кислоты. На третьем этапе происходит взаимодействие с 2-хлор-1,4-нафтохиноном. Целевое вещество получают путём последующего щелочного гидролиза в метаноле.

Использование 
Атовакуон используется как лекарственное средство для лечения или предотвращения следующих заболеваний:
 Используется для лечения пневмоцистной пневмонии, однако не используется для лечения тяжёлых случаев этого заболевания.
 Для лечения токсоплазмоза. Лекарство обладает антипаразитическим и терапевтическим эффектом.
 Для лечения малярии. Наряду с прогуанилом и другими компонентами входит в состав Маларона. Такая комбинация даёт меньше побочных эффектов и стоит дороже чем мелфлохин. Известны случаи резистентности плазмодия к этому препарату.
 Для лечении бабезии. Часто используется в комбинации с пероральным азитромицином.

Ко-тримоксазол обычно считается первой линией терапии при пневмоцистной пневмонии или токсоплазмозе. Однако, атовакуон можно использовать на пациентах, которые имеют непереносимость или аллергию на препараты ряда сульфонамидов, такие как ко-тримоксазол. Вдобавок атовакуон обладает тем преимуществом, что не вызывает подавление клеток белого костного мозга, что важно для пациентов которые перенесли трансплантацию костного мозга.

Малярия 
Атовакуон в комбинации с прогуанилом производится фирмой GlaxoSmithKline и с 2000 года продаётся под названием Маларон; препарат предназначенный для лечения или предотвращения заражения малярией.

Примечания

Ссылки 

 Molecular Basis for Atovaquone Resistance in Pneumocystis jirovecii 
 Atovaquone (Meprone)
 British National Formulary

Антималярийные препараты
Ингибиторы цитохром-bc1-комплекса
Нафтохиноны